Вудланд има више значења:
 Вудланд (Јута)
 Вудланд (Мејн)
 Вудланд (Мериленд)
 Вудланд (Џорџија)
 Вудланд (Алабама)
 Вудланд (Вашингтон)
 Вудланд (Калифорнија)
 Вудланд (Илиноис)
 Вудланд (Минесота)
 Вудланд (Мисисипи)
 Вудланд (Мичиген)
 Вудланд (Северна Каролина)